Osoby o tym nazwisku:
 Denny Doherty – kanadyjski piosenkarz
 Katarzyna Doherty – rzymskokatolicka duchowna
 Ken Doherty – irlandzki snookerzysta
 Ken Doherty – amerykański lekkoatleta
 Lawrence Doherty – brytyjski tenisista
 Pete Doherty – brytyjski muzyk, kompozytor i wokalista, multiinstrumentalista
 Peter Doherty – australijski immunologa
 Peter Doherty – północnoirlandzki piłkarz
 Shannen Doherty – amerykańska aktorka
 Tom Doherty – amerykański wydawca